Juška ist ein baltischer (litauischer und lettischer) männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
 Juškienė, verheiratet
 Juškaitė, ledig

Ableitung 
 Juškevičius

Personen 
 Andis Juška (* 1985), lettischer Tennisspieler
Radek Juška (* 1993), tschechischer Leichtathlet
 Ričardas Juška (* 1960), litauischer Politiker von Jurbarkas
 Tomas Juška (* 1968), litauischer Unternehmer

Familienname
Litauischer Personenname